Мичапан има више значења:

 Мичапан (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мичапан (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику